Ф (трамвайный вагон):

 Ф — трамвайный вагон Путиловского завода.
 Ф — трамвайный вагон Сормовского завода.
 Ф — модернизированный трамвайный вагон.